William, Willie, Will, Bill ou Billy Stewart sont des noms pouvant faire référence à:

Divertissement
Jack Williamson ou Will Stewart (1908-2006), auteur de science-fiction américain
Billy Stewart (1937-1970), musicien et chanteur de bleus américain
 (1933-2017), acteur anglais
Bill Stewart (né en 1966), musicien de jazz américain

Information 
 (1933-2017), producteur et présentateur de télévision anglais
 Bill Stewart, journaliste de la chaîne américaine ABC, tué en 1979 par la Garde Nationale du Nicaragua devant les caméras de télévision.

Hommes publiques

Australie et Nouvelle-Zélande
 (1769-1854), administrateur et homme politique australien
 (1855-1924), homme d'affaires d'Australie-Occidentale
 (1842-1898), avocat et homme politique néo-zélandais
William Downie Stewart Jr (1878-1949), homme politique néo-zélandais
 (1861-1955), homme politique réformiste néo-zélandais

Canada
William Stewart (1803-1856), homme d'affaires et politique du Haut-Canada
William J. Stewart (1891-1925), arpenteur hydrographique canadien
William S. Stewart (1855-1938), avocat et homme politique prince-édouardien
William Atcheson Stewart (1915-1990), homme politique ontarien
William Douglas Stewart (1938-2018), homme politique fédéral britanno-colombien
William Dunbar Stewart (1839-c. 1879), homme politique provincial prince-édouardien
William James Stewart (1889-1969), homme politique provincial ontarien
William Stewart (né vers 1919/20), homme politique provincial ontarien

États-Unis
 (1810-1876), homme politique fédérale de Pennsylvanie
William Morris Stewart (1827-1909), avocat et homme politique fédéral du Nevada
 (1853-1935), homme politique de l'Utah
 (1864-1958), homme politique de l'Ohio
 (1950-2016), homme politique de Pennsylvanie

Royaume-Uni et Irlande 
  (c. 1490-1545), prélat médiéval écossais
  (c. 1476-c. 1548), poète écossais
 William Stewart (1709-1769),  de Blessington ;
  (1868-1946), homme politique unioniste nord-irlandais
  (c. 1878-1960), homme politique travailliste britannique
  (1856-1947), homme politique travailliste indépendant écossais
  (1910/11-1979), sénateur nord-irlandais
  (c. 1706-1748), soldat et homme politique écossais
  (1737-1797), homme politique écossais
 William Stewart (1774-1827), militaire britannique
  (1943-1998), évêque anglican Taunton
  (1822-1901), officier naval Third Sea Lord
  (c. 1540-1605), soldat et diplomate écossais
  (mort en 1588), courtier et propriétaire foncier écossais
  (1925-2012), avocat et juge écossais

Science
 (1913-1967), chercheur en aérospatial écossais
 (1921-2008), pédiatre et épidémiologiste américain
William Stewart (né en 1935), président de la Royal Society of Edinburgh

Sports
 William Stewart (1883-1950), cycliste britannique
 Bill Stewart, entraîneur et arbitre de hockey sur glace, arbitre de baseball né en 1894 ;
 William Stewart, joueur de rugby écossais
William Payne Stewart (1957-1999), joueur de golf américain
Bill Stewart (né en 1957), joueur de hockey sur glace italo-canadien

Voir aussi